|}

Die Saslonow-Kindereisenbahn (; ) ist eine 3,79 Kilometer lange Schmalspur-Pioniereisenbahn mit 750 Millimetern Spurweite im Tscheljuskinites-Park in der belarussischen Hauptstadt Minsk.

Geschichte 
Die Anlage wurde am 9. Juli 1955 eröffnet. Im Jahr 1971 wurde sie nach dem Eisenbahner Konstantin Sergejewitsch Saslonow – einem Nationalhelden der Sowjetunion – benannt, der eine Partisanenbrigade kommandiert hatte. Die Bahn wird ausschließlich von Jugendlichen unter der Aufsicht Erwachsener betrieben.

Die Bahn bedient drei Bahnhöfe: die nördliche Endstation Saslonowo, die Zwischenstation Pionerskaja sowie die südliche Endstation Sosnowyj Bor. An beiden Enden stehen Wendeschleifen zur Verfügung. Saslonowo liegt zwischen den Stationen Park Tscheljuskinzew und Moskowskaja der Metro Minsk, die beide an der Moskowskaja-Linie liegen.

Galerie

Weblinks 

Internetseite der Bahn (russisch)
Saslonow-Kindereisenbahn auf www.dzd-ussr.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Pioniereisenbahn
Schienenverkehr (Belarus)
Verkehrsbauwerk in Minsk